Карымское сельское поселение  или Карымское муниципальное образование — сельское поселение в Куйтунском районе Иркутской области России. 

Административный центр — село Карымск.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1965 человек, в том числе 916 мужчин и 1048 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 село Карымск
 посёлок ж.-д. станции Кимильтей

Примечания 

Муниципальные образования Куйтунского района
Сельские поселения Иркутской области